West Concord kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
West Concord (Massachusetts)
West Concord (Minnesota)